Stefan Dražić (14 augustus 1992) is een Servisch voetballer.

Statistieken

 
Dražić, Stefan